Schönlein ist der Name von

 Blasius Schönlein, 1585–1595 Abt im Kloster St. Georgen im Schwarzwald
 Herrmann Schönlein (1833–1908), deutscher Verleger
 Johann Lukas Schönlein (1793–1864), deutscher Internist und Pathologe
 Peter Schönlein (1939–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Ullrich-Jürgen Schönlein, genannt Jakob Maria Soedher (* 1963), deutscher Schriftsteller, Journalist und Fotograf

 Schönlein von Schönleinsberg, einem bairischen Ortsadelsgeschlecht aus Schönesberg

Siehe auch:
 Purpura Schönlein-Henoch, eine Entzündung der kleinen Blutgefäße, benannt nach Johann Lukas Schönlein